Граф Михаи́л Влади́мирович Толсто́й (, Москва — , Сергиев Посад) — русский историк церкви и специалист по агиографии из рода Толстых,  действительный статский советник.

Биография 
Двоюродный брат графа Д. А. Толстого, одного из высших сановников Российской империи. В детстве жил в селе Каменки Александровского уезда Владимирской губернии, в 1825—1830 годах — в Сергиеве Посаде на Дворянской улице. В качестве вольнослушателя посещал лекции в Московской духовной академии.

Окончил медицинский факультет Московского университета (1834), получил степень доктора медицины (1838). После этого, разочаровавшись в профессии врача, стал работать в благотворительном «Комитете для разбора и призрения просящих милостыни». В этом качестве написал несколько духовных книг «для народного чтения», доход от издания которых пошёл на благотворительные цели.

Похоронен на территории Троице-Сергиевой лавры рядом с могилами жены Елизаветы Петровны (урождённой княжны Волконской) и детей. Сын Николай Толстой (1857—1915) — контр-адмирал, дочь Прасковья — жена князя В. Д. Голицына, директора Румянцевского музея.

Труды 
Его сочинение «Жизнь и чудеса святого Николая Мирликийского чудотворца» (1840) выдержало шесть изданий:

 Жизнь и чудеса святого Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского: Собрано гр. М. Толстым. — 5-е изд. — М.: Тип. С. Орлова, 1870. — 144 с.

Ему принадлежит ещё ряд описаний жизни святых и русских подвижников, а также святынь и древностей Новгорода, Старой Руссы, Пскова, Ростова и других городов.

Другие труды:
 Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери, почерпнутое из достоверных источников гр. М. Т-м: художественная литература / М. В. Толстой. — М.: Унив. тип., 1843. — 79 с.
 Древние святыни Ростова Великого / Соч. графа М. Толстого. — М.: О-во истории и древностей, 1847. — 86 с.
 Жизнь Святого Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского: документально-художественная / М. В. Толстой. — Изд. шестое. — М.: Унив. тип., 1854. — 138 с.
 Святыни и древности Пскова / Соч. графа М. Толстого / Русские святыни и древности. Часть II. — М.: Унив. тип., 1861. — 181 с.
 Рассказы из истории русской церкви. — , 1870. — 2-е издание
 Жизнеописания угодников божьих, живших в пределах нынешней Ярославской епархии / Сост. Граф М. В. Толстой. — Ярославль, 1887. — 85 с.
 Книга глаголемая Описание о российских святых, где и в котором граде или области или монастыре и пустыни поживе и чудеса сотвори, всякого чина святых / М. В. Толстой. — М.: Унив. тип., 1887. — 291 с.
 Путевые письма из древней Суздальской области / М. В. Толстой. — М.: Унив. тип., 1889. — 92 с.
 исторический рассказ «Владимир Сырнов»
 Патерик Свято-Троицкой Сергиевой лавры, или Происхождение северо-восточного русского иночества из обители преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца / Сост. граф М. В. Толстой. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Сергиев Посад: 2-я тип. А. И. Снегиревой, 1893. — 93 с.
Публиковался в «Русском архиве», «Чтениях общества любителей истории и древностей», «Богословском вестнике» и др. изданиях.

Современные переиздания 
 
 В последующие годы книга неоднократно переиздавалась различными издательствами.

Литература, ссылки 

 
 Краткая биография к 200-летию со дня рождения // «Сергиевские ведомости». — 11 мая 2012. — С. 22.

Агиографы
Русские писатели XIX века
Писатели России XIX века
Историки церкви
Историки XIX века
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Михаил Владимирович
Похороненные в Троице-Сергиевой лавре
Действительные статские советники